Extraction, Transformation and Load, een begrip uit de informatica
 Eesti Tennise Liit, de Estse tennisbond